Robert Mathews est un nom pouvant désigner :

  (1841–1918), anthropologue australien ;
  (1851–1898), joueur américain de  baseball ;
  (1877–1970), sinologue australien ;
  (c. 1877–1947), joueur et entraîneur américain de football ;
  ; (1912–1989), joueur australien de football australien ;
 Robert Jay Mathews (1953–1984), chef néo-nazi américain.

Voir aussi
  (1912–1989), lieutenant-général Inde
 
 
 

Mathews, Robert